La brasserie L'Imprimerie est une brasserie artisanale belge située à Uccle en région bruxelloise. Elle est l'une des six brasseries de production bruxelloises.

Historique 
Vers 1850,  Henry Vandenheuvel et son associé Van Assche reprennent la Brasserie Saint-Michel située rue de la Senne à Bruxelles. En 1863, cette dernière devient la brasserie “Henry Vandenheuvel & Cie” dirigée par Henry Vandenheuvel et un autre associé, Jacques Borremans. Après la mort de Henry Vandenheuvel, Emma, sa petite fille et son époux Edmond Bonnehill reprennent la brasserie qui continue de prospérer. En 1920, une nouvelle brasserie est construite à Molenbeek-Saint-Jean. Ensuite, le beau-fils d'Edmond Bonehill, Jean de Béco en devient le dirigeant. En 1964, la production annuelle atteint les 500.000 hectolitres.  La brasserie est alors dirigée par Philippe de Ribaucourt, beau-frère de Jean de Béco. Mais à la fin des années soixante, la brasserie est rachetée par le groupe anglais Watney qui entraîne la fermeture de la brasserie le . 

En 2003, le fils de Philippe de Ribaucourt, Guy-Philippe, fonde à Uccle une brasserie sur le site d'une ancienne imprimerie et relance la production de trois bières de l'ancienne brasserie Vandenheuvel en appliquant leurs recettes originales.

Bières 
Quatre bières sont brassées. Elles sont non filtrées et non pasteurisées. 
 Stout Vandenheuvel, stout titrant 5,8 % en volume d'alcool.
 Ekla, bière blonde de fermentation haute brassée depuis 1858 titrant  5 % en volume d'alcool. Cette bière connaît son heure de gloire 100 ans après sa création pendant l'exposition universelle de Bruxelles en 1958.
 Double Export, bière ambrée titrant 6,4 % en volume d'alcool.
Ces trois bières sont brassées suivant les recettes de l'ancienne brasserie Vandenheuvel.
 Blanche de Saint-Job, bière blanche  titrant 4,5 % en volume d'alcool.

Références

Voir aussi 
 Liste des brasseries belges
 Brasserie de la Senne

Sources et liens externes 
 
  Bieren en Brouwerijen van België – Adelijn Calderon – 2009 – 
 http://petit fute bieres belges page 69==brasserie+imprimerie

Imprimerie
Uccle